Il singolare femminile del torneo di tennis Dubai Tennis Championships 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale Jelena Janković 6-4, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Lindsay Davenport (campionessa)
 Serena Williams (semifinali)
 Anastasija Myskina (quarti di finale)
 Svetlana Kuznecova (secondo turno)

 Venus Williams (primo turno) 
 Patty Schnyder (finale) Alicia Molik (primo turno)
 Nathalie Dechy (secondo turno)
 Assente

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dubai Tennis Championships 2005